Le mot Tress peut signifier : 
Arthur Tress (1940-), un photographe américain.
Tress MacNeille (1951-), une actrice américaine.

Voir aussi
Tres (homonymie)